Xiomara (voornaam): een meisjesnaam uit Latijns-Amerika
 Xiomara (geslacht): een geslacht uit de familie van de Gewone sluipwespen